Sabine Heinke ist der Name folgender Personen:

* Sabine Heinke (Autorin), deutsche Autorin
 Sabine Heinke (Juristin) (* 1956), deutsche Juristin, Rechtsanwältin und Richterin